Schlotte bezeichnet:
 Schlotte, eine natürliche Höhle im Karstgebirge
 grüne Blätter der Winterzwiebel (teilweise auch ganze Pflanze)

Schlotte ist der Familienname von
 Max Schlotte (1877–1952), deutscher Landgerichtsdirektor und Oberbürgermeister von Plauen

Siehe auch:
 Schlote
 Schlott